Edson Ubaldo (Lages, 16 de dezembro de 1940) é um advogado e poeta brasileiro.

Carreira
É titular da cadeira 12 da Academia Catarinense de Letras.

Algumas publicações
Bandeira do Divino, 1977
Rédea Trançada, 1980
O Vôo da Coruja, 1998
Pé da Letra, 1976
Nem só pra Molho Pardo, 1978
Sete Poemas in Vôo Vetor, 1974
Poemas — in Poesia Oggi, 1986
Cinco Cantos para o Vinho, 1987

Ligações externas
Biografia no sítio da Academia Catarinense de Letras

Membros da Academia Catarinense de Letras
Naturais de Lages
Poetas de Santa Catarina